Leo Rojas puede referirse a varias personas:

Deportistas 
 Leo Rojas (1978-), futbolista peruano.

Músicos 
 Leo Rojas (1984-), artista musical ecuatoriano.